Lekbrug bij Vianen (1936) ook genoemd ''Viaanse brug;
 Jan Blankenbrug in de autosnelweg A2;
 Hagesteinsebrug in de autosnelweg A27;
 Kuilenburgse spoorbrug in de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch.